Edwardsfikonpapegoja (Psittaculirostris edwardsii) är en fågel i familjen östpapegojor inom ordningen papegojfåglar.

Utbredning 
Den förekommer i låglänta områden på nordöstra Nya Guinea (från Yos Sudarso Bay till Huonviken).

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Namn 
Fågelns svenska och vetenskapliga artnamn hedrar franska zoologen Henri Milne-Edwards (1800-1885).

Referenser

Externa länkar

Östpapegojor
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter på Nya Guinea